Markiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Markiewicz (1842–1912), polnischer Priester
 Constance Markiewicz (1868–1927), irische Freiheitskämpferin
 Henryk Markiewicz (1922–2013), polnischer Literaturwissenschaftler
 Kazimierz Dunin-Markiewicz (1874–1932), polnischer Maler
 Piotr Markiewicz (* 1973), polnischer Kanute
 Władysław Markiewicz (1920–2017), polnischer Soziologe